Gubernija di Mosca  – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Mosca  – oblast' della Russia